

Toponymie 
Plusieurs lieux portent le nom de Costa Verde (ou Costa-Verde), qui signifie côte verte dans plusieurs langues latines :

 Costa Verde en Espagne, dans la Principauté des Asturies
 Costa Verde en Corse, dans le département de la Haute-Corse (où c'est également le nom d´une communauté de communes).
 Costa Verde au Brésil, dans l´État de Rio de Janeiro
 Costa Verde en République dominicaine, dans la ville de Saint-Domingue, il s'agit d'un quartier proche du port Haïna
 Costa Verde en Sardaigne, dans la province de Sud-Sardaigne (commune d'Arbus)

Dans la fiction 
Costa Verde est également le nom d´un pays imaginaire :
 dans la bande dessinée XIII ;
 dans laquelle réside la famille Bennet dans la série télévisée Heroes ;
 dans le roman pour la jeunesse Corinne et l'As de trèfle (1983), écrit par Lieutenant X ;
dans la bande dessinée Insiders dans l'album "Destination Goulag".

Pays de fiction en Amérique